Сражение при Эспини́льо () — сражение на реке Парана между кораблями лоялистов и мятежников во время революции 1893 года в Аргентине. Завершилось победой проправительственных сил. Одно из последних морских сражений, в котором участвовали броненосцы береговой обороны и мониторы.

Предыстория 
В 1893 году, в Аргентине началось масштабное восстание сторонников социал-демократической партии «Гражданский радикальный союз» против действующего правительства. Восставшие требовали проведения всеобщих выборов, гражданского контроля над военными, защиты прав рабочих и среднего класса. В течение весны-лета, значительная часть территории страны была охвачена вооруженными выступлениями радикалов, которым удалось установить контроль над некоторыми провинциями.

В ходе восстания, на сторону радикалистов перешли ряд армейских подразделений, включая и некоторые корабли военно-морского флота. Сильнейшим из них был мореходный монитор ARA Los Andes, построенный в 1874 году в Великобритании. 24 сентября, этот корабль был направлен вверх по реке Парана с целью доставки снаряжения правительственным войскам; однако, 26 сентября экипаж монитора восстал, и перешёл на сторону радикалистов.

Осознавая значительную опасность, которую действующий в реке монитор мог создать для коммуникаций правительственных войск, лоялистское командование аргентинского флота направило вверх по реке боевые корабли — броненосец береговой обороны «Индепенденсия» и торпедно-канонерскую лодку «Эспо́ра» — чтобы захватить или уничтожить мятежный корабль.

Соотношение сил

Лоялисты 

Крупнейшим кораблем лоялистов был броненосец береговой обороны «Индепенденсия». Построенный в 1892 в Великобритании, этот корабль был одним из двух сильнейших кораблей во всем флоте Аргентины. Полное водоизмещение «Индепенденсии» составляло 2330 тонн; она развивала скорость до 14,2 узлов. Броня «Индепенденсии» была изготовлена из стали. Пояс броненосца закрывал цитадель, и имел сплошную толщину 200 мм, барбеты от 152 мм и до 200 мм. Вращающиеся части башенных установок были защищены 120-мм броней.

Броненосец был вооружён двумя 234-мм 35-калиберными орудиями Армстронга, по одному в носовой и кормовой башенных установках. Четыре скорострельные 120-мм пушки были установлены побортно в открытых щитовых установках. Дополнительно, корабль был вооружён тремя 3-фунтовыми пушками для обороны от миноносцев и имел два 457-мм торпедных аппарата.

Второй единицей лоялистов была торпедно-канонерская лодка «Эспора», водоизмещением в 520 тонн. Построенная на верфи Лэрда в Британии, она развивала скорость до 19,4 узлов и была вооружена пятью 381-мм поворотными торпедными аппаратами. Артиллерийское вооружение состояло из двух 76-мм пушек, одного 8-фунтового и двух 3-фунтовых орудий.

Радикалисты 

Единственным кораблем под контролем радикалистов был мореходный монитор «Лос-Андес». Он был заказан в Великобритании в 1872 году, и вступил в строй в 1874; после девятнадцати лет службы, он являлся устаревшим кораблем, но все ещё считался боеспособным.

Полное водоизмещение монитора «Лос-Андес» составляло 1500 тонн. Он развивал ход не более 9,5 узлов, и был типичным для 1870-х низкобортным броненосным кораблем береговой обороны, имевшим всё вооружение в единственной вращающейся башне в центре корпуса. Для улучшения мореходности, корабль имел узкий полубак, полуют и навесную палубу поверх них; тем не менее, его орудия могли вести погонный огонь, пусть и с риском повреждения носовых конструкций. Надводный борт «Лос-Андес» был целиком защищён броневым поясом из кованого железа, толщиной от 152 мм (в центре) и до 102 мм (в оконечностях). Башня была защищена 203-229-мм броневыми плитами и опиралась на броневой бруствер, защищённый 203-мм плитами.

Корабль был вооружён двумя 200-миллиметровыми казнозарядными нарезными орудиями Армстронга во вращающейся башне. Орудия эти уже устарели, и имели небольшую длину ствола. Вспомогательное вооружение состояло из двух 120-мм нарезных не скорострельных орудий, двух 9-фунтовых, двух 3-фунтовых и четырёх 1-фунтовых орудий Норденфельта, предназначенных для борьбы с миноносцами.

Битва 
Сражение произошло 29 сентября.

В 11.25, артиллеристы «Лос-Андеса» с дистанции в 4 километра выстрелили по «Эспоре» из своих 200-мм тяжёлых орудий. Оба снаряда не попали в цель. В ответ, торпедно-канонерская лодка увеличила скорость, и двинулась вперед, стреляя по мятежному монитору из своих 76-мм орудий Норденфельта и угрожая пустить в ход торпеды. Монитор дал ещё два залпа по «Эспоре», снова промахнулись.

Тем временем, «Индепенденсия» сумел-таки обойти отмели, и показался из-за поворота реки менее чем в четырёх километрах от монитора, открыв по мятежникам огонь из своих тяжёлых 234-мм орудий. Не рискуя ввязываться в бой со значительно более сильным оппонентом, «Лос-Андес» начал отходить, ведя ответный огонь. Перестрелка между тяжёлыми кораблями продолжалась около часа; при этом, «Индепенденсия» была обстреляна береговой батареей радикалистов у порта Росарио.

В 12.32, «Лос-Андес» укрылся на рейде Росарио, спрятавшись за иностранными торговыми судам и тем самым завершив сражение. Он сделал всего 17 выстрелов за весь бой, в то время как его противники — 356 из всех калибров. Монитор получил ряд повреждений, включая одну пробоину на уровне ватерлинии, оставленную 234-мм снарядом «Индепенденсии».

Исход 
Видя, что они не имеют более возможности вести бой, радикалисты в 21.30 послали лейтенанта Херардо Балотте на переговоры с командующим правительственной эскадрой. Капитан «Индепенденсии» потребовал капитуляции мятежного монитора в течение двух часов, угрожая в противном случае возобновить атаку. Мятежники попытались тянуть время, но в 1.30 «Индепенденсия» вошла на рейд порта, наведя орудия на «Лос-Андес» и потребовав немедленной капитуляции монитора.

Не видя выхода из ситуации, капитан монитора спустил флаг и сдался. Правительственные моряки заняли корабль (при этом обнаружив, что из-за пробоины, тот держался на плаву только за счет работы насосов), и, во избежание затопления, поставили монитор на отмель. Вскоре после этого, порт Росарио капитулировал со всем оставшимся гарнизоном. Это был конец восстания.

Примечания

Ссылки 

Сражения по алфавиту
Морские сражения Аргентины
Государственные перевороты в Аргентине
1893 год в Аргентине
Сражения 1893 года
События 29 сентября
Сентябрь 1893 года
История Росарио
Сражения в Аргентине